Машкауца́н — еврейская топонимическая фамилия (Машкауцы). 

 Машкауцан, Михаил Григорьевич (род. 1962) — автор-исполнитель песен.
 Машкауцан, Шабса Менделевич (1924—2022) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.